Kumbach und Kummbach sind Gewässernamen:

 Kumbach (Kall), rechter Zufluss der Kall (Rur) bei Mausbach, Stadtteil Schmidt, Nideggen, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Kumbach (Lemp), rechter Zufluss der Lemp (Dill) zwischen Kölschhausen und dem Gemeindesitz Ehringshausen im Lahn-Dill-Kreis, Hessen

 Kummbach, rechter Zufluss der Ölschnitz (Haßlach) in Windheim, Gemeinde Steinbach am Wald, Landkreis Kronach, Bayern, deren Landleitenbach genannter Unterlauf in die Haßlach mündet

Siehe auch:

 Kuhnbach